Porites gabonensis är en korallart som beskrevs av Gravier 1911. Porites gabonensis ingår i släktet Porites och familjen Poritidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
gabonensis